Натуральне число 1553
 1553 рік до нашої ери
 1553 рік нашої ери